Die chinesische Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2002 in Japan und Südkorea:

Qualifikation 
China setzte sich in der ersten Runde der Qualifikation problemlos gegen zweitklassige Nationalmannschaften durch. Auch in der zweiten Runde hatten die Chinesen kaum Probleme mit ihren Gegnern. Die einzige Niederlage der Qualifikation gab es gegen Usbekistan am letzten Spieltag als die Qualifikation bereits längst geschafft war. China nahm damit das erste Mal an einer WM-Endrunde teil.

1. Runde:

2. Runde:

Chinesisches Aufgebot

Vorrunde 
China spielte in Gruppe C gegen Brasilien, Türkei und Costa Rica. Sang- und klanglos ging man dabei in allen drei Spielen unter. Ohne Punktgewinn und mit einem Torverhältnis von 0:9 schied China aus dem Turnier aus.

2002
Fußball-Weltmeisterschaft 2002